Daniel Cangialosi – ex calciatore argentino
Giuseppe Cangialosi – militare italiano, MOVM

Pagine correlate 
Cangelosi